Харківський трамвай — трамвайна система міста Харкова, відкритий як електричний 3 липня 1906 року. До 15 серпня 2011 року експлуатувався комунальним підприємством «Міськелектротранс» (ХКП «Міськелектротранс», ХКП «МЕТ»). 15 серпня 2011 року відбувся поділ ХКП «Міськелектротранс», внаслідок чого вагони перейшли до КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», колії та контактна мережа — КП «Міськелектротранссервіс», а організацією руху опікується КП «Харківпасс».

Трамвайна мережа є другою за протяжністю в Україні (після Київської).

Через бойові дії було пошкоджено Салтівське трамвайне депо. Станом на 6 грудня 2022 року трамвайний рух відновлений частково.

Історія кінного трамвая 

Починаючи з 1871 року в Харківську міську думу почали звертатися люди та компанії з проектами будівництва кінного трамвая в Харкові. 2 березня 1881 року французькі підприємці П.-К. Бонні й Е. Отлє звернулися в думу зі своїм обґрунтуванням побудови в Харкові кінної залізниці, що був прийнятий. 31 травня 1882 року було укладено контракт із ними на будівництво дороги для пасажирського та товарного руху довжиною 17,5 верст. Перша лінія кінної залізниці була побудована 12 вересня 1882 року та належала приватному Бельгійському товариству. Перший маршрут був від вокзалу Азовско-Курської залізниці (зараз — Південний вокзал) до біржі на Миколаївській площі. Згодом було відкрито лінії:
 № 1 і 1А, відкрито 1882 року: Вокзал — Жандармська площа — Катеринославська — Торгова площа — Старомосковська — Кінна площа з відгалуженням по Кінній вулиці до Кінного базару, а також до Біржі на Миколаївській площі;
 № 2, відкритий 1883 року: Основ'янський міст — Москальовська — Торгова площа — Миколаївська площа — Сумська — Університетський сад (Ветеринарний інститут);
 № 3, відкритий у 1883 року: Заїківка — Торгова площа — Сумська — Університетський сад (Ветеринарний інститут).

Плата за проїзд була визначена в розмірі 5 копійок із пасажира за весь шлях із додатковою платою в 2 копійки у випадку пересадки на іншу лінію. Кінний трамвай працював у середньому 14—15 годин на добу: з 07:00 до 23:00 влітку (до 22:00 взимку).

Перше кінне депо було побудовано у 1885 році. 16 вересня 1917 року міська дума розглянула питання про припинення руху трамвая на кінській тязі. 23 березня 1919 року кінний трамвай припинив своє існування.

У липні 1920 р. рух кінного трамвая було тимчасово поновлено на ділянці від вокзалу до площі Рози Люксембург. Але вже у червні 1921 року ця лінія була електрифікована — по ній почав курсувати електричний трамвай. У листопаді 1922 року була електрифікована лінія на Москальовку, а в жовтні 1923 року — лінія по вулицях 1 Травня й Старо-Московської до Червонозаводского театру. Маршрути кінного трамвая по Сумський і Кінній вулицям були скасовані, а лінії розібрані. Вагони кінного трамвая експлуатувалися до кінця 20-х рр. XX ст — через нестачу недостачу рухомого складу вони використовувалися як причіпні вагони до електричного трамвая. Але в зв'язку з переходом наприкінці 20-х рр. усіх трамвайних ліній на широку колію вузькоколійні вагони колишнього кінного трамвая були списані остаточно.

Історія електричного трамвая 
Рух електричного трамвая у Харкові було відкрито 3 липня 1906 року дванадцятьма моторними вагонами виробництва MAN по вузькоколійному (1000 мм) одноколійному маршруту з вісьмома роз'їздами протяжністю 3,8 км «Павловська площа — Балашовський вокзал» по вул. Петінського (зараз — вул. Плеханівська), вул. Зміївській (зараз — просп. Гагаріна), вул. Нетеченській, пров. Подільському, пров. Костюринський (зараз — частина пров. Подільського). У тому ж році побудований Петинський трамвайний парк, який знаходився у Ремісничого училища. Він з самого початку належав місту та експлуатувався міською владою, що виклика́ло конфлікти з приватною бельгійською конкою. Доходило до бійок між найнятими людьми і робітниками, які прокладали трамвайні лінії.

2 грудня 2017 року відновився рух за маршрутом № 1 (Південний вокзал —Іванівка) після завершення робіт з капітального ремонту трамвайних колій.

Російсько-українська війна 

4 травня 2022 року директор департаменту інформації та зв'язків із громадськістю мера Юрій Сидоренко повідомив, що у Харкові обстрілами рашистських окупантів знищено всі підстанції, які забезпечували роботу трамваїв та пошкоджений весь рухомий склад, більшість з яких відновленню не підлягає.

Крім того, Салтівське трамвайне депо, одне з найбільших у Європі, на околиці Харкова стало мішенню російських військових з перших днів повномасштабного вторгнення. Станом на середину червня 2022 року внаслідок російських обстрілів повністю знищено близько 60 трамваїв — майже половина з усіх, що були на підприємстві. На деякі з них під час обстрілу впала покрівля — відновленню вони вже не підлягають. Ще 50 мають ушкодження різного ступеня.

Не вцілів і екскурсійний ретротрамвай, який зробив свій останній рейс 14 лютого. Тоді возив пасажирів до Дня усіх закоханих. Ретровагон МТВ-82 був відновлений 2006 року до 100-річчя трамвая.

Пошкоджено також адміністративну будівлю і цех з обслуговування та ремонту трамваїв.

Територія трамвайного депо ще зазнавала обстрілів, тут не було електроенергії, водопостачання.

Депо 
На сьогодні існують два трамвайних депо, які є окремими комунальними підприємствами:
 Салтівське;
 Жовтневе.

Піскунівське (вантажне) депо було закрите у 1999 році.

У 2002 році Ленінське трамвайне депо об'єднали із тролейбусним депо № 1 в депо № 1 (яке, своєю чергою, було ліквідоване у 2007 році).

У 2007 році було закрите Комінтернівське трамвайне депо, його перетворили в КП «Харківський вагоноремонтний завод».

Рухомий склад 
Станом на 1 січня 2010 р. експлуатуються вагони таких типів:
 Tatra T3 — 248 одиниць;
 Tatra T6B5 — 42 одиниці;
 71-619 (КТМ-19) — 10 одиниць;
 Tatra T3ВПА — 4 одиниці;
 Tatra T6A5
 T3 ВПНП

Також є два екскурсійних вагони типу «Х» і МТВ-82А, значний парк службових вагонів (62 одиниці).

Раніше в експлуатації були вагони, зокрема:
 КТМ-5 (1976—2002 рр.);
 Tatra K2 (1969—1991 рр.);
 РВЗ-6 (1961—1984 рр.);
 КТМ-2/КТП-2 (1960—1980 рр.);
 ВАРЗ (1957—1969 рр.);
 МТВ-82 (1953—1977 рр.);
 КТМ-1/КТП-1 (1949—1974 рр.);
 КП (1931—1964 рр.).

Маршрути 

 — Тимчасово скасовані маршрути

Ліквідовані 

 1978 року скасовано кільцевий маршрут №А (Держпром — пл. Пролетарська — Пушкінська — Маяковського — просп. Правди — Держпром)
 1983 року скасовано маршрути: піковий маршрут № 31 (Салтівська — Гідропарк), маршрут № 32 (Салтівська — Новожанове).
 У 1984 році скасовано маршрути № 10 (Салтівська — вул. Одеська), № 28 (602-й мкрн — ст. Лосєве) та № 33 (Салтівська — парк ім. Горького).
 1986 року скасовано маршрут № 18 (Південний вокзал — вул. Мироносицька  — Салтівська).
 У червні 1989 року знято рейки з Московського проспекту (нині пр. Героїв Харкова) від Червоного Променю до Лосівського шляхопроводу в зв'язку з відкриттям другої черги метро та ліквідовано маршрути № 9, 16, 19 і 20.
 У жовтні 1991 року знято рейки на вул. Клочківській від Бурсацького узвозу до Рогатинського проїзду, відповідно змінено маршрути № 2, 13, 15, 17 і 25.
 У березні 1994 року скасовано маршрут № 19 (Залютине — Іванівка)
 1996 року скасовано маршрут № 17 (Іванівка — Лісопарк). У жовтні того ж року закрито для пасажирського руху лінію по вул. Клочківській до кільця «Мала Данилівка», у зв'язку з чим скасовано маршрут № 25.
 1997 року скасовано маршрут № 21 (Лісопарк — ст. м. «Пушкінська»).
 У жовтні 1999 року було знято рейки з вул. Петровського та вул. Мироносицької (від Петровського до Маяковського), в зв'язку з чим було змінено маршрути № 5 і 11 на вулиці Пушкінську та Весніна. Того ж року скасовано маршрути № 24 (Іванівка — просп. Перемоги) та № 29 (602-й мкрн — Плитковий завод).
 У 1999 було знято рейки по Московському проспектові (нині пр. Героїв Харкова) від вул. Академіка Волкова до кінцевої «Нові Дома») та закрито маршрут 4.
 У квітні 2001 року скасовано маршрут № 11 (Південний вокзал — Пролетарська пл. — Лісопарк)
 У травні 2005 року було знято рейки на Харківській набережній і вул. Шевченка від Московського проспекту (нині пр. Героїв Харкова) до станції метро «Київська»), включаючи останню одноколійну лінію в Харкові (по Шевченка), в зв'язку з чим було змінено маршрут № 15, що згодом і закрили зовсім.
 Влітку 2006 року скасовано маршрут № 13 (Просп. Перемоги — Іванівка — Вокзал).
 У січні 2009 року скасовано маршрути № 14 (Південний вокзал — вул. Одеська) та № 30 (Салтівська — вул. Академіка Павлова — вул. Войкова)
 З квітня по серпень 2009 року було знято рейки з вул. Пушкінської від вул. Весніна до майдану Конституції, в зв'язку з чим було змінено маршрути № 5 (прямує до Південного вокзалу), № 7 і рух екскурсійного трамвая. У липні, зокрема, на майдані Конституції (на ділянці від вул. Пушкінської до Московського проспекту (нині пр. Героїв Харкова)) демонтували трамвайні колії, а також замінили трамвайний вузол на перетині майдану Конституції та Московського проспекту (нині пр. Героїв Харкова).
 Взимку 2009–2010 рр. ліквідовано маршрути № 2 і 22, але офіційного повідомлення стосовно цього не було Внесено зміни в схему руху трамвайних маршрутів № 8 й № 26 .
 23 листопада 2010 року закрито та розпочато демонтаж ділянки лінії вулицями Клочківською та Піскуновською (від Пролетарської площі до Піскуновського провулку). Змінено шлях прямування маршруту № 7.

Вартість проїзду 
Вартість проїзду в Харкові встановлюється рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

З 1 грудня 2017 року введена в дію система оплати проїзда в трамваях і тролейбусах за допомогою єдиного електронного квитка «Eticket», а також запроваджені єдині разові квитки на трамваї і тролейбуси без поділу на депо.

Цікаві факти 
 Трамвайний маршрут № 1 — найкоротший міський маршрут, із довжиною оборотного кола 5 км 200 м і розрахунковим часом проїзду в обидві боки всього за 27 хв;
 Трамвайний маршрут № 2  (ліквідований узимку 2009—2010 рр.) — найдовший міський трамвайний маршрут, із довжиною оборотного кола 47 км 700 м і розрахунковим часом проїзду в обидві боки 3 год 10 хв, у 1970-ті рр. він був найдовшим трамвайним маршрутом в УРСР;
 Нині найдовший трамвайний маршрут в Харкові — № 26, розрахунковий оборотний рейс 47,56 км
 Салтівське трамвайне депо — найбільше трамвайне депо в колишньому СРСР та України, його площа становить 20,8 га, а місткість — понад 200 вагонів (включаючи технічні);
 Раритетний трамвай 1920-х рр. типу «Х» (маршрут «А»), відновлений у Харкові в 2005 р., знімався у фільмах «Ліквідація» (2005 року в Одесі) та «Дау» (2008 року в Харкові разом із ще чотирма снігозбиральними трамваями 1930-х рр.).

Примітки

Посилання 

 https://web.archive.org/web/20190427100914/http://eltrans.kh.ua/
 Харківський трамвай // Харків транспортний 
 «Харків'яни за електротранспорт» // Сайт громадського руху 
 Харківський трамвай на сайті «Міський електротранспорт»

Джерела 

 Ивченко А. Ф. История Харьковского конного трамвая — Х., 2007 

трамвай
Харківський трамвай
Транспортна інфраструктура, пошкоджена чи знищена в ході російського вторгнення в Україну (2022)